Общества «Урания» — просветительские общества, названные в честь древнегреческой музы астрономии, созданные в конце XIX в. в Германии и Австро-Венгрии с целью широкого распространения в обществе научных и естественно-исторических знаний:
  — германское просветительское общество, созданное в 1888 году в Берлине.
 Урания (Будапешт) — венгерское просветительское общество, созданное в 1897 году в Австро-Венгрии, в Будапеште.
 Урания (Вена) — австрийское просветительское общество, созданное в 1897 году в Австро-Венгрии, в Вене. Примечания